Koj steht für:

 Koj (Pocking), ein Gemeindeteil der Stadt Pocking in Bayern
Koj (Band), eine deutsche Indie-Band

Koj ist der Familienname folgender Personen:

 Michał Koj (* 1993), polnischer Fußballspieler
 Peter Koj (* 1938), deutscher Romanist und Anglist
 Werner Koj (1953–2008), deutscher Moderator

Siehe auch:
 Koi